Héctor Rodríguez Castro, político venezolano
 Héctor Rodríguez, político uruguayo
 Héctor Rodríguez, futbolista uruguayo
 Héctor Rodríguez Torres, yudoca cubano
Hector rodrígiez alvaredo, futbolista canterano sd sarriana (español,sarria)